Jørgensen kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Møller Jørgensen
 Peter Jørgensen entomologist 
 Per Magnus Jørgensen

Robotskapade auktorsförkortningar